Суперкубок Бельгії з футболу 2006 — 27-й розіграш турніру. Спочатку матч планували провести 22 липня 2006 року, проте він не відбувся через складні погодні умови (проливний дощ). Гра відбулася 20 грудня цього ж року між чемпіоном Бельгії «Андерлехтом» та переможцем кубку «Зюлте-Варегем».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2006
Бельгія
2006 у бельгійському спорті